Porn Wars steht für:

 Porn Wars – Episode I
 Porn Wars – Episode II
 Porn Wars – Episode III